

1 октября 
 Адельбрехт, Йозеф (31), австрийский футболист, чемпион Австрии (1931, 1933, 1938). 
 Ветманьский, Леон (55), блаженный Римско-католической церкви, епископ, умер в нацистском концлагере.
 Говорка, Карел (27),чехословацкий деятель Движения Сопротивления, парашютист.
 Лонгстафф, Джон (80), австралийский военный художник.
 Череватенко, Михаил Иванович, начальник УНКВД Ворошиловградской области. Участник Великой Отечественной войны. Погиб в бою.

2 октября 
 Еремеев, Пётр Васильевич (30) — заместитель командира эскадрильи 27-го истребительного авиационного полка 6-го истребительного авиационного корпуса Московской зоны противовоздушной обороны, старший лейтенант, Герой России (посмерно). Погиб в бою. Совершил первый ночной таран
 Колзаков, Константин Яковлевич (56), русский офицер, герой Первой мировой войны, участник Белого движения. Репрессирован. Умер в заключении.
 Судаков, Фёдор Павлович (44), советский военачальник, командир 66-го стрелкового корпуса. Погиб в бою.
 Трейбал, Карел (56), чехословацкий шахматист. Расстрелян немецкими оккупантами.
 Гурштейн, Арон Шефтелевич литератор, солдат писательской роты. Погиб в бою.

3 октября 
 Вайг, Георг (57) католический епископ, член монашеского ордена вербистов, ординарий апостольского викариата Циндао (1925—1941)
 Гамильтон-Рассел, Фредерик Густавус (74), английский шахматный общественный деятель.
 Мороховец, Евгений Андреевич (61), советский историк, политический деятель. Умер в эвакуации в Казахстане.

4 октября 
 Антикайнен, Тойво, финский интернационалист, один из организаторов и руководителей Коммунистической партии Финляндии, активный участник Гражданской войны в России. Погиб в авиакатастрофе.
 Маланов, Алексей Алексеевич (24), военный лётчик, командир звена 69-го истребительного авиационного полка (Отдельная Приморская армия), старший лейтенант, Герой Советского Союза (посмертно). Погиб в бою

5 октября 
 Антоненко, Георгий Фёдорович (14), разведчик-пионер.
  (78) — американский актёр.
 Лепилов, Константин Михайлович (62), русский и советский художник, педагог, публицист. Погиб при бомбёжке в блокадном Ленинграде.
 Трублаини, Николай Петрович (34), украинский советский писатель, автор приключенческих и фантастических произведений для детей и юношества. Участник Великой Отечественной войны. Погиб на фронте.

6 октября 
  — венгерский актёр
 Клыков, Виктор Павлович (24), советский лётчик 19-го истребительного авиационного полка , Герой России (1998) (посмертно). Погиб в бою.
 Костылев, Владимир Николаевич (36), советский саксофонист. Погиб в бою.
 Паич, Давид (30), югославский партизан Народно-освободительной войны, Народный герой Югославии (посмертно). Убит при аресте.
 Скрипников, Даниил Прокофьевич (50) — советский военачальник, комбриг, Полный Георгиевский кавалер.
 Рихтер, Теофил Данилович — российский и советский музыкант, преподаватель, композитор немецкого происхождения. Отец Святослава Рихтера. Репрессирован. Расстрелян по постановлению суда, реабилитирован посмертно.

7 октября 

 Бобров, Борис Дмитриевич (47) — советский военачальник, генерал-майор (1940). Преподаватель Военной академии им. М. В. Фрунзе, командир 139-й стрелковой дивизии. Погиб в бою.
 Мерсинли, Мехмет Джемаль, турецкий военачальник, министр обороны (1919—1920)
 Ракутин, Константин Иванович (39), советский военачальник, Герой Советского Союза (посмертно), генерал-майор. Командующий 31-й и 24-й армиями. Погиб в бою
 Флёров, Иван Андреевич (36), командир первой в ВС СССР отдельной экспериментальной батареи реактивной артиллерии, капитан. Герой Российской Федерации (1995 г.) (посмертно). Погиб в бою.

8 октября 

 Гридов, Григорий Борисович (42), русский советский поэт-песенник и детский поэт.
 Кац, Григорий Михайлович,русский советский поэт, драматург, журналист.
 Лаури, Лоренцо (76), куриальный кардинал.Великий пенитенциарий
 Рогов, Алексей Георгиевич (28),советский лётчик, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Смирнов, Андрей Кириллович (46), советский военачальник, командующий 18-й армией, генерал-лейтенант. Погиб в бою
 Соловьёв, Владимир Николаевич — советский режиссёр, театральный критик, педагог .

9 октября 
 Головин, Сергей Аркадьевич (61), советский российский актёр.
 Диена, Эмилио (81), итальянский филателист, основоположник систематического метода исследований в филателии.
 Мирошниченко, Виктор Петрович (25), участник Великой Отечественной войны, командир отделения 76-го отдельного строительногно путевого железнодорожного батальона (Западный фронт), сержант, Герой Советского Союза (1942) (посмертно). Погиб в бою.
 Савицкий, Ипполит Викторович (78), генерал-лейтенант Русской армии, участник Белого движения в России во время Гражданской войны в России. Командующий Туркестанской армией. Умер во Франции
 Танев, Васил (44), деятель болгарского и международного рабочего движения. Погиб в бою с немцами в Греции

10 октября 

 Еретик, Даниил Романович (25), младший политрук, Герой Советского Союза (посмертно). Погиб в бою.
 Липпс, Ганс (51), немецкий философ, погиб на советско-германском фронте.
 Петров, Михаил Петрович (43)— советский полководец Великой Отечественной войны. Герой Советского Союза (1937), танкист, генерал-майор, командующий Брянским фронтом (октябрь 1941). Погиб в бою
 Титенков, Константин Николаевич (30), советский лётчик, командир эскадрильи 11-го истребительного авиационного полка. Герой Советского Союза (посмертно). Погиб в бою.

11 октября 
 Власенко, Николай Поликарпович, Герой Советского Союза.
 Крашенинников, Николай Александрович — российский писатель.

12 октября 
 Фомичёв, Михаил Арсентьевич (31), Герой Советского Союза.

13 октября 
 Бобрышев, Василий Тихонович,(41), советский журналист, литературный критик. 
 Металликова-Поскрёбышева, Бронислава Соломоновна, жена известного государственного и политического деятеля СССР, А. Н. Поскрёбышева. Расстреляна по приговору Военной коллегии Верховнуго Суда СССР. Реабилитирована посмертно.

14 октября 
 Билек, Франтишек (68), чешский скульптор и график.
 Котельников, Леонид Иванович (46),советский военачальник, генерал-майор.
 Кулик, Иван Юлианович (44), советский и украинский писатель. Расстрелян органами НКВД. Реабилитирован посмертно
 Ламанова, Надежда Петровна (79), российский и советский модельер, художник театрального костюма. Скончалась от сердечного приступа.
 Орленко, Тимофей Семёнович (40), советский военачальник, участник Великой Отечественной войны, полковник, командир 23-й танковой дивизии, 28-й танковой дивизии.Погиб на фронте.
 Сёдерберг, Яльмар (72), шведский писатель и журналист.
 Холичер, Артур (72), романист, эссеист, драматург и автор путевых заметок.

15 октября 

 Абрахам, Владислав (81), польский историк. 
 Верра, Франц фон (27) — немецкий летчик-истребитель, участник Второй мировой войны, кавалер Рыцарского креста. Погиб во время испытательного полёта в Голландии.
 Ионичев, Пётр Григорьевич, участник советско-финляндской войны 1939-40 годов.пулемётчик 300-го стрелкового полка (7-я стрелковая дивизия, 7-я армия Северо-Западного фронта), рядовой. Герой Советского Союза (1940) Погиб на фронте.
 Пырерка, Антон Петрович (35), первый ненецкий учёный-филолог, литератор. Участник Великой Отечественной войны. Погиб в бою.
 Селиверстов, Кузьма Егорович (27), участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (посмертно), командир звена 55-го истребительного авиационного полка (20-я смешанная авиационная дивизия, 9-я армия, Южный фронт), лейтенант. Погиб в бою.

16 октября 

 Бах, Жанис, генерал Латвийской армии. Расстрелян по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР. Реабилитирован посмертно.
 Беленький, Абрам Яковлевич (58), один из руководителей ВЧК, а позднее — ОГПУ и НКВД, майор госбезопасности (1935).Расстрелян по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР. Реабилитирован посмертно.
 Бельский, Лев Николаевич, деятель советских спецслужб. Расстрелян по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР. Не реабилитирован
 Густайтис, Антанас (43), литовский авиаконструктор, инженер, бригадный генерал Войска литовского, командующий литовской военной авиации с 1935 года до её ликвидации в 1940 году, военный лётчик. Расстрелян по решению Военной коллегии Верховного Суда СССР
 Давыдов, Василий Васильевич (43), советский военачальник, бригадный комиссар, помощник начальника Разведупра РККА. Расстрелян по решению Военной коллегии Верховного Суда СССР. Реабилитирован посмертно
 Клич, Николай Александрович (45), советский военачальник, генерал-лейтенант артиллерии, командующий артиллерией Западного фронта. Расстрелян по решению Военной коллегии Верховного Суда СССР. Реабилитирован посмертно.
 Клявиньш, Роберт Юрьевич (55), российский, латвийский и советский военный деятель, командующий народной армии в 1940 году, генерал в латвийской армии и генерал-лейтенант в РККА. Расстрелян по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР. Реабилитирован посмертно.
 Коплиньский, Аницет Адальберт(66), блаженный Римско-Католической Церкви, монах из францисканского ордена капуцинов, священник, мученик. Погиб в Освенциме
 Кронфельд, Артур (55), немецкий психиатр еврейского происхождения. Умер в Москве. покончил жизнь самоубийством.
 Крустиньш, Андрей (57), офицер русской, латвийской и советской армии, генерал-майор РККА (1940). Расстрелян по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР. Реабилитирован посмертно.
 Магер, Максим Петрович, советский военный деятель, комкор. Расстрелян по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР.Реабилитирован посмертно
 Мищенко, Сила Моисеевич (44), советский военачальник, участник Первой мировой и Гражданской войн, преподаватель Военной академии имени М. В. Фрунзе. Расстрелян по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР.Реабилитирован посмертно.
 Оборин, Степан Ильич (59), советский военачальник, генерал-майор. Командир 14-го механизированного корпуса (11.03.1941 — 30.06.1941).Расстрелян по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР.Реабилитирован посмертно
 Черных, Сергей Александрович (29), советский лётчик-истребитель, генерал-майор авиации, Герой Советского Союза (1936), в начале Великой Отечественной войны командир 9-й смешанной авиационной дивизии ВВС Западного фронта. Расстрелян по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР. Реабилитирован посмертно.
 Шабани, Байрам (19) — македонский албанский партизан, участник Народно-освободительной войны Югославии, Народный герой Югославии (посмертно). Погиб в бою.
 Эберлейн, Гуго (54), немецкий политический деятель, коммунист, деятель Коминтерна. Расстрелян по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР. Реабилитирован посмертно.
 Эфрон, Сергей Яковлевич (48), российский публицист, литератор, офицер Белой армии, марковец, первопоходник, агент НКВД. Муж Марины Цветаевой. Расстрелян по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР
 Янковский, Иосиф, блаженный Римско-Католической Церкви, священник, монах из конгрегации паллотинцев, мученик. Умер в Освенциме.

17 октября 
 Агибалов, Михаил Павлович (29), советский офицер, танкист, участник боёв на реке Халхин-Гол и Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1939). погиб в бою.
 Бабич, Никола (23), югославский студент, партизан, участник Народно-освободительной войны. Народный герой Югославии (посмертно). Убит усташами.
 Драгар, Резека (27) — югославская словенская партизанка, участница Народно-освободительной войны Югославии, народный герой Югославии (посмертно). Расстреляна немецкими оккупантами.
 Лукин, Михаил Алексеевич (33), советский офицер, танкист, участник боёв на реке Халхин-Гол и Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1939). погиб в бою.
 Пласкетт, Джон Стэнли (75) — канадский астроном.
 Решетняк, Лука Игнатьевич (38), советский государственный и партийный деятель, 1-й секретарь Таганрогского горкома КПСС (1941). Погиб при эвакуации из Таганрога

18 октября 
 Свидзинский, Владимир Ефимович (56) — украинский поэт, переводчик.
 Тейшейра Гомиш, Мануэл (81) — португальский писатель и политический деятель, президент Португалии (1923—1925)
 Хитрин, Василий Алексеевич (29) — Герой Советского Союза.

19 октября 
 Кинцль, Вильгельм (84), австрийский композитор, дирижёр и музыковед.

20 октября 
 Кемп, Йохан (60), финский гимнаст, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1908 г. в Лондоне в командном первенстве.
 Лободин, Иван Иванович (41), участник Великой Отечественной войны, командир 179-го кавалерийского полка 66-й кавалерийской Армавирской дивизии, подполковник. Герой Советского Союза (1942) (посмертно). Погиб в бою.
 Олкинуора, Эйно (25), финский лыжник, чемпион мира (1939). Погиб на советско-финском фронте Второй мировой войны.

21 октября 
 Наумович, Нада (19), югославская студентка, партизанка Народно-освободительной войны Югославии. Народный герой Югославии (посмертно). Расстреляна немецкими оккупантами.
 Павлович, Милойе (53) — — югославский преподаватель, директор Женской школы преподавателей в Крагуеваце, партизан Народно-освободительной войны. Народный герой Югославии (посмертно). Расстрелян немецкими окуупантами
 Шорин, Александр Фёдорович (50), советский изобретатель в области техники связи, звуковой кинематографии и телемеханики. Умер в эвакуации в Ульяновске.

22 октября 
 Краснорецкий, Николай Павлович (36), советский военачальник, полковник.
 Маркусси, Луи (62), французский художник и график — кубист.
 Самохвалов, Фёдор Николаевич (25), участник Великой Отечественной войны, комиссар танковой роты 1-й танковой бригады 21-й армии Юго-Западного фронта, заместитель политрука. Герой Советского Союза (посмертно). Погиб в бою.
 Штейн, Николай Владимирович, советский боксёр, двукратный чемпион СССР. Участник Великой Отечественной войны. Погиб в бою

23 октября 
 Горелик, Соломон Аронович (28) — участник Великой Отечественной войны, помощник командира танковой роты по технической части 1-го танкового полка 1-й танковой бригады 21-й армии Юго-Западного фронта, Герой Советского Союза (посмертно). Погиб в бою.
 Петров, Пётр Поликарпович (49), активный участник гражданской войны в Сибири, русский советский писатель, литератор. Репрессирован. Реабилитирован посмертно.

24 октября 

 Гречишников, Василий Алексеевич (28) — участник Великой Отечественной войны, командир эскадрильи 1-го минно-торпедного авиационного полка 8-й авиационной бригады военно-воздушных сил Краснознамённого Балтийского флота, капитан, Герой Советского Союза. Погиб в бою.
 Семёновский, Фёдор Алексеевич — советский военный деятель, корпусной комиссар (1939), участник Гражданской и Великой Отечественной войн, член военного совета 20-й армии, расстрелян немецкими захватчиками как комиссар.

25 октября 
 Делоне, Робер (56), французский художник, один из основоположников нового арт-стиля — «орфизма». Умер от рака.

26 октября 
 
 Гайдар, Аркадий Петрович (37), советский детский писатель, участник Гражданской и Великой Отечественной войн; погиб в партизанском отряде.
 Брускина, Мария Борисовна (17), участница Минского подполья в годы Великой Отечественной войны. казнена нацистами.
 Щербацевич, Владимир Иванович (14), пионер-герой.

27 октября 
 Леблан, Жоржетта (72), французская оперная певица, актриса и писательница.
 Талалихин, Виктор Васильевич (23), военный лётчик, одним из первых применивший ночной таран; Герой Советского Союза, пал в воздушном бою.

28 октября 

 Арженухин, Фёдор Константинович (39), советский деятель военно-воздушных сил, начальник штаба ВВС РККА (1938—1940), генерал-лейтенант авиации. Расстрелян без суда органами НКВД. Реабилитирован посмертно.
 Белахов, Илья Львович, директор Института косметики и гигиены Главпарфюмера. Расстрелян без суда органами НКВД. Реабилитирован посмертно.
 Булатов, Дмитрий Александрович, первый секретарь Омского обкома ВКП(б). Расстрелян без суда органами НКВД. Реабилитирован посмертно.
 Вайнштейн, Самуил Герцович, заместитель наркома рыбной промышленности СССР. Расстрелян без суда органами НКВД. Реабилитирован посмертно.
 Володин, Павел Семёнович — советский военный деятель, лётчик, генерал-майор авиации (1940). В начале великой Отечественной войны начальник штаба ВВС РККА. Расстрелян без суда органами НКВД
 Воробьёв, Пётр Петрович (21), советский офицер, участник Великой Отечественной войны, командир 2-го танкового батальона 4-й танковой бригады . Мастер танкового боя. Погиб в бою.
 Голощёкин, Филипп Исаевич (65), российский революционер и советский государственный и партийный деятель, председатель Самарского губисполкома, секретарь Казахского крайкома РКП(б). Расстрелян без суда органами НКВД. Реабилитирован посмертно.
 Дунаевский, Евгений Викторович, литературный работник, переводчик с персидского языка. Расстрелян без суда органами НКВД. Реабилитирован посмертно.
 Дыренкова, Надежда Петровна (42), этнограф, лингвист, фольклорист. Умерла в блокадном Ленинграде.
 Засосов, Иван Иванович, полковник, временно исполняющий должность председателя артиллерийского комитета Главного артиллерийского управления РККА. Расстрелян без суда органами НКВД. Реабилитирован посмертно.
 Каюков, Матвей Максимович, советский военный деятель, начальник материальной части ГА РККА, генерал-майор технических войск. Расстнелян без суда органами НКВД. Реабилитирован посмертно.
 Кедров, Михаил Сергеевич (62), советский партийный деятель, чекист. расстрелян после оправдания судом органами НКВД. Реабилитирован посмертно.
 Локтионов, Александр Дмитриевич (48), советский военачальник, генерал-полковник (1940), начальник ВВС РККА (1937—1939), первый командующий войсками Прибалтийского Особого военного округа (1940), расстрелян без суда органами НКВД. Реабилитирован посмертно
 Луговой, Григорий Михайлович, участник Великой Отечественной войны, танкист, командир танкового взвода. Погиб в бою.
 Нестеренко, Мария Петровна, советская лётчица, заместитель командира авиаполка особого назначения, майор. Жена П. В. Рычагова. Расстреляна без суда органами НКВД. Реабилитирована посмертно.
 Проскуров, Иван Иосифович (34), советский военный деятель, Герой Советского Союза, лётчик, начальник ГРУ, генерал-лейтенант авиации. Расстрелян без суда органами НКВД. Реабилитирован посмертно
 Розов, Давид Аронович, заместитель наркома торговли СССР. Расстрелян без суда органами НКВД одновременно с женой, Розовой-Егоровой, Зинаидой Петровной. Реабилитирован посмертно.
 Рычагов, Павел Васильевич (30), советский лётчик-ас и военачальник, генерал-лейтенант авиации (1940), начальник ВВС РККА (1940—1941) Герой Советского Союза (1936). Расстрелян без суда органами НКВД. Реабилитирован посмертно.
 Савченко, Георгий Косьмич — советский военный деятель и политработник, генерал-майор артиллерии, начальником Артиллерийского управления РККА (1939—1940). Расстрелян без суда органами НКВД одновременно с женой, Фибих-Савченко, Александрой Ивановной. Реабилитирован посмертно.
 Сакриер, Иван Филимонович, дивизионный инженер, заместитель начальника вооружения и снабжения Главного управления ВВС РККА. Расстрелян без суда органами НКВД. Реабилитирован посмертно.
 Склизков, Степан Осипович, бригадный инженер, начальник Управления стрелового вооружения Главного артиллерийского управления РККА. Расстрелян без суда органами НКВД. Реабилитирован посмертно.
 Смушкевич, Яков Владимирович (39), советский военачальник, генерал-лейтенанит авиации, начальник ВВС РККА (1939—1940) дважды Герой Советского Союза. Расстрелян без суда органами НКВД. Реабилитирован посмертно.
 Слезберг, Анна Яковлевна, начальник «Главпищеароматмасло» Наркомпищепрома СССР. Расстреляна без суда органами НКВД. Реабилитирована посмертно.
 Соборнов, Михаил Николаевич, военинженер 1-го ранга, начальник опытного отдела Технического совета Наркомата вооружения СССР. Расстрелян без суда органами НКВД. Реабилитирован посмертно.
 Таубин, Яков Григорьевич (41), советский конструктор артиллерийского вооружения, создатель автоматического гранатомета, расстрелян без суда органами НКВД. Реабилитирован посмертно
 Штерн, Григорий Михайлович (41), советский военачальник, участник боевых столкновений около озера Хасан, на реке Халхин-Гол и гражданской войны в Испании, Герой Советского Союза. (1939). Расстрелян без суда органами НКВД. Реабилитирован посмертно.

29 октября 

 Акимов, Степан Дмитриевич (45), советский военачальник, генерал-лейтенант (1940). Погиб в авиакатастрофе.
 Афиногенов, Александр Николаевич (37), советский драматург; погиб во время бомбёжки.
 Гарькавый, Алексей Дмитриевич (39) — советский пограничник, участник Великой Отечественной войны. погиб в бою.
 Греков, Леонид Игнатьевич (27) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Майцен, Милан (26) — словенский югославский партизан, Народный герой Югославии (посмертно). Погиб в бою с немецкими оккупантами.
 Паршутин, Валентин (12) — юный герой-пионер Великой Отечественной войны.
 Таиров, Всеволод Константинович — советский авиаконструктор. Погиб в авиакатастрофе.
 Фегервари, Николай Берталонович (38), венгерский революционер и политзаключённый, ставший советским лётчиком-испытателем, подполковником (1940), командующим ВВС Забайкальского военного округа (до 1938 года). Погиб в авиакатастрофе.
 Хусар, Карой (59), венгерский консервативный политик, журналист, премьер-министр Венгрии (1919—1920)

30 октября 
 Агеев, Григорий Антонович (39), один из создателей народного ополчения Тулы в годы Великой Отечественной войны, комиссар Тульского рабочего полка, Герой Советского Союза (посмертно) (1965). Погиб в бою.
 Волнянский, Григорий Матвеевич (20) — советский офицер, артиллерист, участник Великой Отечественной войны. Погиб в бою под Тулой.
 Кударь, Пётр Сергеевич (28) — лейтенант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Йоже Херманко (40) — югославский словенский коммунист.
 Шинц, Ханс (82), швейцарский ботаник

31 октября 
 Вальден, Герварт (63) — немецкий писатель, музыкант, художественный критик, меценат и композитор еврейского происхождения. Умер в саратовской тюрьме.
 Гончаров, Леонид Антонович (38) — подполковник Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (посмертно). Погиб в бою.